Heinrich von Nassau ist der Name folgender Personen:
* Heinrich I. von Nassau († 1167), Graf von Nassau, siehe Heinrich I. (Nassau)
 Heinrich II. von Nassau (um 1180–1247/48/49/50/51), war Graf von Nassau, siehe Heinrich II. (Nassau)
 Heinrich III. von Nassau (1483–1538), Graf von Nassau und Herr von Breda, siehe Heinrich III. (Nassau) 
 Heinrich III. von Nassau (ca. 1270–1343), Graf von Nassau-Siegen, siehe Heinrich III. (Nassau-Siegen)

 Heinrich von Nassau-Dillenburg (1641–1701), Fürst von Nassau-Dillenburg, siehe Heinrich (Nassau-Dillenburg)
 Heinrich von Nassau-Dillenburg (1550–1574), Bruder von Wilhelm von Nassau
 Heinrich von Nassau-Hadamar († 1368), Sohn des Grafen Johann von Nassau-Hadamar, siehe Heinrich (Nassau-Hadamar)
 Heinrich von Nassau-Ouwerkerk (1640–1708), Herr auf Ouwerkerk und Woudenberg sowie niederländischer Militär 
 Heinrich Ludwig (Karl Albrecht) von Nassau-Saarbrücken (1768–1797), nicht-regierende Fürst von Nassau-Saarbrücken, siehe Heinrich Ludwig (Nassau-Saarbrücken)
 Heinrich von Oranien-Nassau (1820–1879), Prinz von Oranien-Nassau und der Niederlande

Siehe auch:
 Heinrich zu Nassau-Siegen (1611–1652), Sohn von Johann VII. von Nassau-Siegen und Margarete von Schleswig-Holstein-Sonderburg, siehe Heinrich (Nassau-Siegen)